Наталия Келли (; род. 18 декабря 1994 года в Коннектикуте, Соединённые Штаты Америки) — австрийская певица американского происхождения, которая представила Австрию на популярном конкурсе песни «Евровидение 2013», где выступила в первом полуфинале с песней «Shine», однако песня в финал не прошла.

Биография 

Юная австрийская певица Наталия Келли родилась восемнадцатого декабря 1994 года (18.12.1994 г) в американском штате Коннектикуте. Мать девушки родом из Бразилии, а отец – американский предприниматель. В пятилетнем возрасте Наталия Келли вместе со своей семьёй переехала в Австрию, в город Бад-Фёслау.

Наталия Келли увлеклась музыкой и пением с самого раннего детства. Когда девочке было десять лет, она выступала в музыкальной постановке «За восемьдесят дней вокруг света». В том же возрасте Наталья Келли в дуэте с Мануэлем Гутлебом приняли участие в детском песенном конкурсе, который проводил телевизионный канал ORF. Конкурс назывался «Kiddy contest», и Наталия со своим партнёром сумели завоевать в нём второе место.

В течение двух лет Наталия Келли пела в музыкальной группе «Gimme 5». Эта детская группа в основном исполняла каверы популярных австрийских песен.

Одновременно Наталия Келли участвовала в различных музыкальных конкурсах, таких как «Пой и побеждай», «Шоу для детей», «Прима Ла Музыка». В последнем конкурсе Келли заняла третье и второе места в 2008 и 2010 годах соответственно. За указанный период Европейский танцевальный союз три раза признавал Наталию Келли самой лучшей вокалисткой мира.

Два года назад Наталия Келли одержала верх в австрийском музыкальном конкурсе «Голос», после чего было принято решение о том, что Наталия Келли будет представлять Австрию на европейском музыкальном конкурсе в шведском городе Мальмё «Евровидение-2013».

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Певцы и певицы Австрии
Представители Австрии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2013»